A frota da CCR Barcas é composta por 19 embarcações, sendo 13 catamarãs e 6 barcas. Somadas, possuem capacidade para 19.959 passageiros.

Grupo CCR
Transportes de Niterói